La grande conquista (Der Kampf ums Matterhorn) – film del 1928 diretto da Nunzio Malasomma e Mario Bonnard
La grande conquista (Der berg ruft!) – film del 1938 diretto da Luis Trenker 
La grande conquista (Tycoon) – film del 1947 diretto da Richard Wallace